Milton (Carolina do Norte)
 Milton (Dacota do Norte)
 Milton (Delaware)
 Milton (Flórida)
 Milton (Illinois)
 Milton (Indiana)
 Milton (Iowa)
 Milton (Kentucky)
 Milton (Massachusetts)
 Milton (Nova Hampshire)
 Milton (Ontário)
 Milton (Pensilvânia)
 Milton (Virgínia Ocidental)
 Milton (Washington)
 Milton (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos